Прави́тельство Рибо́ () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Александром Рибо:

 правительство Рибо (1) — с 6 декабря 1892 по 10 января 1893;
 правительство Рибо (2) — с 11 января по 30 марта 1893;
 правительство Рибо (3) — с 26 января по 28 октября 1895;
 правительство Рибо (4) — с 9 июня по 12 июня 1914;
 правительство Рибо (5) — с 20 марта по 7 сентября 1917.

Правительство Франции